El Carricillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Carricillo, Guanajuato, Pénjamo, 
 El Carricillo, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar